Rajon Illitsch war der Name zweier ehemaliger Stadtrajone in der Ukraine:

 in der Stadt Mariupol, siehe Rajon Kalmius
 Rajon Illitsch (Odessa), in der Stadt Odessa (2009 aufgelöst)